Livin' in the City — шестой студийный альбом группы Fun Lovin' Criminals, выпущенный в 2005 году.

Об альбоме 
Пластинка Livin' in the City посвящена Нью-Йорку. По словам лидера группы, «она о том, как мне нравится жить в городе, потому что это действительно так. Но не из-за туристических мелочей, порядочных культурных вещей. А из-за всего хренового, что в нём есть. Знаете, я думаю, что это та часть Нью-Йорка, что нравится людям».

В состав альбома вошло одиннадцать композиций. В текстах песен поднимаются темы террористических актов 11 сентября 2001 года, культурного многообразия мегаполиса, жизни на улице, но также содержатся романтические любовные истории. Пластинка выдержана в стиле мягкого хип-хопа, но содержит и более роковые вставки.

На сайте газеты The Guardian альбом удостоился невысокой оценки — две звезды из пяти. Бетти Кларк отметила, что участники группы «всё ещё населяют свои рэп-частушки для белых парней персонажами из фильмов Скорсезе, фатальным образом подсев на мифологию и пристрастившись к глэм-металлическим гитарным соло».

Список композиций 
 «I Love Livin' in the City» — 3:45
 «How It Be» — 3:57
 «That Ain’t Right» — 3:06
 «The Preacher» — 2:47
 «Ballad of NYC» — 5:36
 «Is Ya Alright» — 2:52
 «Gave Up on God» — 4:55
 «City Boy» — 3:14
 «Girl with the Scar» — 4:23
 «Mi Corazon» — 3:25
 «Will I Be Ready» — 6:01

Примечания 

Альбомы Fun Lovin’ Criminals
Альбомы 2005 года
Альбомы EMI Records